Elmwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Elmwood (Illinois),
Elmwood (Louisiana),
Elmwood (Nebraska),
Elmwood (Texas),
Elmwood (Wisconsin).

Tevens kan bedoeld worden:
Elmwood (album), het debuutalbum van Drive Like Maria.